Xerarionta är ett släkte av snäckor. Xerarionta ingår i familjen Helminthoglyptidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Xerarionta